Erzbistum Mérida steht für:

 Erzbistum Mérida in Venezuela
 Erzbistum Mérida-Badajoz in Spanien

Siehe auch:
 Erzbistum Yucatán mit Sitz in Mérida, Mexiko